James R. Norris kan syfta på:

* James Ritchie Norris (född 1960), brittisk matematiker
 James Rufus Norris (född 1941), amerikansk kemist